Leißring oder Leis(s)ring ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Leißring (1815–1862), deutsche Bühnensängerin, vor allem im Fach Soubrette
 Christian August Joachim Leißring (1777–1852), deutscher Schauspieler und Opernsänger (Tenor)
 Volckmar Leisring (auch Volkmar Leissringk; um 1588–1637), deutscher Kantor, Komponist und evangelischer Pfarrer
 Wilhelm Leissring († nach 1902), deutscher Bildhauer und Pädagoge

Siehe auch:
 Leisering